Озёрное — село в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав Стародраченинского сельсовета. Малая родина Героя Советского Союза И. С. Сыркина (1916—1944).

География 
Расположен в северо-восточной части края, у реки Озерновка.
 Уличная сеть
Калинина ул., Коммунаров ул., Космонавтов ул., Пушкина ул., Сыркина ул., Фрунзе ул., Чапаева ул., Юбилейная ул.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Стародраченинский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % от 382 жителей.

Известные уроженцы, жители 
В 1916 году в селе Озёрное родился Иван Спиридонович Сыркин (1916—1944) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Его именем названа улица в селе.

Инфраструктура 
фельдшерско-акушерский пункт (филиал КГБУЗ «Центральная городская больница г. Заринск»)
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «Заринск — Стародраченино — Озерное» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1304) .

Примечания 

Населённые пункты Заринского района